Hexenküche bezeichnet

 die Hexenküche in Faust I
 Hexenküche (Spieleserie), eine Computerspielreihe
 Hexenküche im Kaufertsberg, eine Höhle im Kaufertsberg bei Lierheim